Lisslö kan syfta på:
 Lisslö, Värmdö distrikt – en ö i Hjälmö-Lådna naturreservat i Stockholms skärgård
 Lisslö, Djurö distrikt – en ö öster om Harö i Stockholms skärgård